Comité National de Secours et d'Alimentation (CNSA), de franse benaming voor het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit.
 China National Space Administration (CNSA), de Engelse benaming voor de nationale Chinese ruimtevaartorganisatie.